Hinterhorn bezeichnet:

in der Medizin
 Hinterhorn (Rückenmark), Cornu dorsale, Anteil der Grauen Substanz im Querschnitt des Rückenmarks, siehe Rückenmark#Hinterhorn
 Hinterhorn (Hirnventrikel), Cornu occipitale, Anteil eines der beiden Seitenventrikel, siehe Hirnventrikel#Seitenventrikel
 Hinterhorn (Knie), Anteil eines Meniskus, siehe Meniskus (Anatomie)

als geographischer Name
 Hinterhorn, Berg an Grenze zwischen Salzburg und Tirol, siehe Mitterhorn (Loferer Steinberge)